En Pologne, Orzechowo est le nom de :

 Orzechowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Orzechowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Orzechowo, village de la voïvodie de Mazovie

 Orzechowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Orzechowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale

 Orzechowo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Orzechowo, village de la gmina de Olsztynek, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Orzechowo, village de la gmina de Dobre Miasto, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie